ECU, ecu eller Écu kan syfta på: 

 ecu – en valutaenhet vars värde baserade sig på en korg av nationella valutor inom Europeiska unionens medlemsstater, se Europeiska valutaenheten
 Écu – en serie mynttyper som präglades av Frankrike från 1263 till 1789
 ECU  –  en elektronikbox (Electronic control unit eller Engine Control Uni), se Styrenhet (fordon)
 ECU – en internationell schackorganisation, se European Chess Union
 ECU – landskod enligt ISO 3166-1 för Ecuador